Джаксыбеков, Адильбек Рыскельдинович (род. 1954) — аким Астаны (1997—2003, 2014—2016), министр индустрии и торговли Казахстана (2003—2004), руководитель администрации президента Казахстана (2004—2008, 2016—2018), министр обороны Казахстана (2009—2014).
 Джаксыбеков, Серик Рыскельдинович (род. 1956) — депутат сената парламента Казахстана.